Kissaviannguit Qeqertaat bezeichnet:
 Kissaviannguit Qeqertaat (Insel, Nuuk, östlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kissaviannguit Qeqertaat (Insel, Nuuk, westlich) (auch Assagiarsuit Qeqertaat), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland